The Captive est un mot anglais signifiant « le ou la captive ». Il peut faire référence à :

 The Captive, film américain de Cecil B. DeMille, sorti en 1915 ;
 , titre anglais de La Captive, film franco-belge de Chantal Akerman, sorti en 2000 ;
 , titre original des Captives, thriller canadien d'Atom Egoyan, sorti en 2014.

Voir aussi